IDE o entorn integrat de desenvolupament, eina informàtica per al desenvolupament de programari de manera còmoda i ràpida
 IDE o Parallel ATA
 IDE o Iniciativa de Defensa Estratègica, IDE, programa de defensa dels Estats Units contra míssils